

Севен-Майл — селище, штат Огайо
 Севен-Майл — переписна місцевість, штат Аризона